Дамы и гусары:

 Дамы и гусары — пьеса Александра Фредро
 Дамы и гусары () — немецкая кинокомедия 1965 года, режиссёр Корбиниан Коберле
 Дамы и гусары — советская кинокомедия 1976 года, режиссёр Анатолий Ниточкин